Házityúk (Gallus gallus domesticus), népies nevén csirke, háziasított madárfaj
Tyúkszerű madarak:
Bankivatyúk (Gallus gallus)
Gyöngytyúk (Numida meleagris)
Vízityúk (Gallinula chloropus)
Havasi tyúk (Tetraogallus caucasicus)
Talegallatyúk (Alectura lathami)
Pusztai tyúk (Pteroclididae)
Ugartyúk (Burhinidae)
Több madárfaj nőstény egyedeit is tyúknak nevezik.